По состоянию на 2004 год все природоохранные территории Таджикистана занимают суммарную площадь 3,1 млн. га. или 22% территории республики и включают в себя 4 - заповедника общей площадью 173418 га, 13 - заказников на площади 313260 га, 2 - национальных парка общей площадью 3,1 млн. га, 1 - историко-природный парк - 3000 га и 1 - природный парк 3805 га. Национальные парки управляются Министерством охраны природы Республики Таджикистан (МОП РТ).

Список парков

Примечания 

 Национальные парки и природные заповедники
 
 
 

 

Заповедники Таджикистана
 
Списки:Таджикистан
Таджикистан, национальные и природные парки